Accuracy (« précision » en anglais) peut faire référence à :
 Accuracy, un cabinet français indépendant de conseil financier.

Voir aussi 
 Accuracy International, un fabricant d'armes
 Accuracy International AS50, un fusil de précision de calibre .50 semi-automatique
 Accuracy International AWM, un fusil de précision
 Accuracy International AWP, un fusil de précision